HMS Malmö kan syfta på:

* – en galär i svenska flottan sjösatt 1749
 – en jagare i svenska flottan sjösatt 1938
 – en kustkorvett i svenska flottan sjösatt 1985

Se även
Malmö